Deze pagina geeft een overzicht van de vrouwenwielerploeg Team DSM in 2023.

Algemeen
 Algemeen manager: Iwan Spekenbrink 
 Teammanager: Rudi Kemna
 Ploegleiders: 
 Fietsmerk: Scott

Renners

Vertrokken

Overwinningen 

2023
Wielerploeg in 2023